Timurtaix Coban, príncep cobànida, segon fill de l'amir Coban.
 Timurtaix, emir ortúkida de Mardin i regent d'Alep, fill d'Ilghazi I
 Timurtaix, beglerbeg d'Anatòlia sota Bayazid I
 Timurtaix, governador mameluc d'Alep 1390-vers 1421
 Timurtaix, amir governador timúrida de Tirmidh